Il piccolo patriota (The Little Patriot) – film del 1911 diretto da Giuseppe de Liguoro
 The Little Patriot – film del 1917 diretto da William Bertram
 The Little Patriot – film del 1995 diretto da J. Christian Ingvordsen